Laila Andersson kan syfta på:

 Laila Andersson (dansk skådespelare) (född 1938), dansk skådespelare
 Laila Andersson-Palme (född Andersson, 1941), svensk operasångerska och skådespelare, från 1985 gift Palme